Kurkumin, prehrambeni aditiv, čiji je E broj E 100.
 Cassiopeia E-100, model palm računala iz serije Casio Cassiopeia
 oznaka za 100%-tni etanol
 E-100, model njemačkog tenka iz 1944, iz serije Entwicklung

bs:E100